De Grote Vier is een term die soms voor diverse toonaangevende viertallen wordt gebruikt:

Politiek 
 In de internationale politiek verwees het halverwege de twintigste eeuw naar de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Binnen de EU wordt soms gedoeld op Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië, die veel economische en politieke macht hebben.

Geografie 
 In de Nederlandse geografie wordt de term G4 soms door de vier grootste Nederlandse steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gebruikt, een enkele keer ook de Grote Vier.

Literatuur 
 In de naoorlogse Nederlandse literatuur worden Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve en Jan Wolkers soms als de Grote Vier beschouwd. Gebruikelijker was het om met weglating van Wolkers van de Grote Drie te spreken. Geen van hen is meer in leven. Harry Mulisch overleed als laatste op 30 oktober 2010.
 De grote vier van de Noorse literatuur bestaat uit Jonas Lie, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland en Henrik Ibsen.
 De grote vier is een boek van Agatha Christie.

Muziek 
 De Grote Vier uit de muziekindustrie (2004-2012). De vier grootste muziekconcerns waren Universal Music Group (#1), Sony BMG (#2), EMI Music (#3) en Warner Music Group (#4). Voordat Sony Music en BMG Records fuseerden in 2004, bestond de groep uit vijf concerns. Sinds de overname van EMI in 2012 zijn dit ondertussen de Grote Drie geworden.
 In de heavymetalscene worden de bands Slayer, Metallica, Anthrax en Megadeth gezien als de Grote Vier die het subgenre thrashmetal hebben vormgegeven en gepopulariseerd.
De Grote Vier van grunge zijn Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam en Soundgarden.
De Grote Vier van britpop zijn Blur, Oasis, Pulp en Suede.
De Grote Vier van doommetal zijn Candlemass, Pentagram, Saint Vitus en Trouble of Candlemass, Electric Wizard, My Dying Bride en Paradise Lost.

Beeldende kunst 
In de beeldende kunst doelt men met de Grote Vier wel op de vier hoofdfiguren tijdens de renaissance (vijftiende eeuw): Donatello, Michelangelo Buonarroti, Rafaël Santi en Leonardo da Vinci.

Economie 
 De Grote Vier Japanse motorfietsfabrikanten zijn Honda, Yamaha, Suzuki en Kawasaki.
 De vier grootste vooroorlogse zaibatsu van het Japanse keizerrijk zijn Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo en Yasuda.
 De Grote Vier zakelijke dienstverleners (accountants- en consultancykantoren) zijn KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte en EY. Ze stonden voor de ondergang van Arthur Andersen bekend als de Grote Vijf, en nog eerder (voorafgaand aan enkele grote fusies) als de Grote Zes en de Grote Acht.
 De grote vier explosief groeiende wereldeconomieën zijn de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).
 De vier grootste Chinese banken zijn Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China en Agricultural Bank of China.

Sport 
 In de paardensport wordt met de grootste vier (wedstrijd)sportverenigingen Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs, Nederlandse Bond van Rij- en Jachtverenigingen, Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs en Nederlandse Pony- en Paardenclub bedoeld, die gefuseerd zijn tot de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
 In de aanloop naar het WK Voetbal 2010 sprak Robin van Persie over zichzelf en drie andere spelers uit de selectie van het Nederlands elftal (Wesley Sneijder, Arjen Robben en Rafael van der Vaart) als de Grote Vier. Dit werd daarna snel overgenomen door de media.
 In tennis wordt met de Grote Vier de spelers Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray bedoeld. Ze worden door media en medespelers als de beste van hun generatie gezien en bezetten tussen 2008 en 2015 vaak de top vier van de wereldranglijst. De Grand Slam-toernooien worden sinds 2004 doorgaans ook door een van deze vier mannen gewonnen.

Televisie 
 In de Amerikaanse televisiemarkt worden de maatschappijen CBS, NBC, ABC en FOX wel de Big Four genoemd.
 Bij het Eurovisiesongfestival verwees de Grote Vier tot 2011 naar de landen die buiten het gastland automatisch geplaatst waren voor de finale. Dit waren Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2011 kwam Italië hierbij, waardoor tegenwoordig wordt verwezen naar de Grote Vijf.

Transport 
 The Big Four zijn vier passagiersschepen van de rederij White Star Line in een poging de grootste scheepsvloot te hebben. Zie meer op De Grote Vier (schepen).

Zie ook 
 De Grote Drie
 De Grote Vijf

Noten 

Bijnaam